FC Ingolstadt 04 (celým názvem: Fußballclub Ingolstadt 04 e.V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Ingolstadt. Založen byl v roce 2004 (na což poukazuje číslo 04 v názvu) po fúzi klubů ESV Ingolstadt a MTV Ingolstadt. Od sezóny 2017/18 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Domácím hřištěm klubu je stadion Audi-Sportpark s kapacitou 15 800 míst. Klubové barvy jsou černá a červená.

V květnu 2015 FC Ingolstadt 04 poprvé v historii postoupil do nejvyšší německé ligy, 1. Bundesligy.

V nejvyšší soutěži vydržel klub jen 2 sezony, po dalších dvou sezonách sestoupil i z 2. německá fotbalová Bundesliga. V sezoně 2019/20 usiloval o postup ze 3. ligy, ale v baráži neuspěl proti 1. FC Norimberk.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2004–2006: Fußball-Bayernliga
 2006–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2009: 2. Fußball-Bundesliga
 2009–2010: 3. Fußball-Liga
 2010–2015: 2. Fußball-Bundesliga
 2015–2017: Fußball-Bundesliga
 2017– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FC Ingolstadt 04 II 
FC Ingolstadt 04 II, dříve znám také pod názvem FC Ingolstadt 04 Amateure, je rezervním týmem Ingolstadtu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2014/15, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2004–2006: Bezirksoberliga Oberbayern
 2006–2008: Landesliga Bayern-Süd
 2008–2011: Fußball-Bayernliga
 2011–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2004
FC 04